Квалификация (отборочный турнир) 15-го чемпионата мира по волейболу среди женщин прошла в период с 12 января по 28 августа 2005 года с участием 74 национальных сборных команд. Было разыграно 22 путёвки в финальный турнир мирового первенства (7 — от Европы, 4 — от Азии, 6 — от Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна, 2 — от Южной Америки, 3 — от Африки). От квалификации освобождены команды Японии (страна-организатор) и Италии (победитель предыдущего чемпионата мира).

Европа 
Команды-участницы: Австрия, Азербайджан, Албания, Англия, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Германия, Греция, Испания, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Шотландия.

Первый групповой раунд

Группа А  
12—16.01.2005. Шеффилд (Великобритания) 

 12 января: Сербия и Черногория — Англия 3:0 (25:11, 25:22, 25:23); Албания — Шотландия 3:0 (25:14, 25:10, 25:16).
 13 января: Сербия и Черногория — Шотландия 3:0 (25:7, 25:4, 25:12); Испания — Англия 3:0 (25:10, 25:10, 25:16).
 14 января: Сербия и Черногория — Албания 3:0 (25:15, 25:20, 25:17); Испания — Шотландия 3:0 (25:7, 25:9, 25:9).
 15 января: Испания — Албания 3:0 (25:23, 25:11, 25:22); Англия — Шотландия 3:0 (25:18, 26:24, 25:21).
 16 января: Испания — Сербия и Черногория 3:1 (15:25, 27:25, 25:23, 25:20); Албания — Англия 3:0 (25:16, 25:23, 25:18).

Группа В  
4—8.05.2005. Санту-Тирсу (Португалия) 

 4 мая: Белоруссия — Словения 3:1 (22:25, 25:14, 25:16, 25:21); Словакия — Португалия 3:1 (25:22, 23:25, 25:20, 25:13).
 5 мая: Словакия — Словения 3:2 (24:26, 25:14, 25:9, 21:25, 15:9); Белоруссия — Австрия 3:1 (19:25, 25:20, 26:24, 25:17).
 6 мая: Словакия — Австрия 3:0 (25:10, 25:23, 25:18); Словения — Португалия 3:0 (25:15, 25:21, 25:20).
 7 мая: Австрия — Португалия 3:0 (25:20, 25:15, 25:17); Словакия — Белоруссия 3:1 (25:17, 24:26, 25:22, 25:22).
 8 мая: Словения — Австрия 3:0 (25:17, 25:9, 25:16); Белоруссия — Португалия 3:0 (25:18, 25:18, 26:24).

Группа С  
27.04—1.05.2005. Сен-Дье-де-Вож (Франция) 

 27 апреля: Норвегия — Босния и Герцеговина 3:1 (14:25, 25:18, 25:17, 25:19); Бельгия — Финляндия 3:0 (25:12, 25:21, 25:20).
 28 апреля: Франция — Финляндия 3:0 (25:23, 25:18, 25:19); Бельгия — Норвегия 3:0 (25:12, 25:18, 25:10).
 29 апреля: Франция — Бельгия 3:2 (19:25, 25:15, 23:25, 25:17, 19:17); Финляндия — Босния и Герцеговина 3:1 (25:23, 25:14, 19:25, 25:13).
 30 апреля: Франция — Босния и Герцеговина 3:0 (25:15, 25:16, 25:9); Финляндия — Норвегия 3:0 (25:19, 26:13, 25:21).
 1 мая: Франция — Норвегия 3:0 (25:21, 25:15, 25:17); Бельгия — Босния и Герцеговина 3:0 (25:14, 25:7, 25:11).

Итоги 
По две лучшие команды из групп (Испания, Сербия и Черногория, Словакия, Беларусь, Франция, Бельгия) вышли во второй групповой раунд, где к ним присоединились ещё 6 команд.

Второй групповой раунд

Группа D 
27—29.05.2005. Баку (Азербайджан) 

 27 мая: Бельгия — Румыния 3:1 (25:17, 25:22, 20:25, 25:19); Азербайджан — Испания 3:0 (25:21, 25:18, 25:14).
 28 мая: Румыния — Испания 3:0 (25:23, 25:20, 25:21); Азербайджан — Бельгия 3:1 (35:37, 25:23, 25:17, 25:18).
 29 мая: Бельгия — Испания 3:0 (28:26, 25:17, 25:18); Азербайджан — Румыния 3:1 (25:16, 21:25, 25:21, 26:24).

Группа E  
10—12.06.2005. Афины (Греция) 

 10 июня: Украина — Франция 3:0 (25:19, 25:17, 25:11); Греция — Белоруссия 3:0 (25:19, 25:22, 25:19).
 11 июня: Белоруссия — Франция 3:1 (27:25, 19:25, 25:19, 25:18); Украина — Греция 3:0 (25:15, 25:8, 25:19).
 12 июня: Украина — Белоруссия 3:0 (25:13, 25:16, 25:23); Франция — Греция 3:2 (25:18, 25:19, 20:25, 23:25, 15:13).

Группа F  
11—13.06.2005. Загреб (Хорватия) 

 11 июня: Сербия и Черногория — Чехия 3:0 (25:17, 25:15, 25:18); Словакия — Хорватия 3:1 (23:25, 29:27, 25:13, 25:19).
 12 июня: Чехия — Словакия 3:0 (25:18, 25:9, 25:23); Сербия и Черногория — Хорватия 3:0 (26:24, 25:22, 25:19).
 13 июня: Чехия — Хорватия 3:0 (26:24, 25:19, 28:26); Сербия и Черногория — Словакия 3:1 (25:17, 28:26, 21:25, 25:21).

Итоги 
По две лучшие команды из групп (Азербайджан, Бельгия, Украина, Греция, Сербия и Черногория, Чехия) вышли в третий групповой раунд, где к ним присоединились ещё 6 команд.

Третий групповой раунд

Группа G 
1—3.07.2005. Москва (Россия) 

 1 июля: Азербайджан — Болгария (25:22, 25:23, 25:22); Россия — Чехия 3:0 (25:16, 25:14, 25:21).
 2 июля: Азербайджан — Чехия 3:0 (25:17, 25:18, 25:20); Россия — Болгария 3:1 (25:14, 25:18, 24:26, 25:22).
 3 июля: Болгария — Чехия 3:1 (23:25, 26:24, 27:25, 25:16); Азербайджан — Россия 3:1 (20:25, 25:18, 25:22, 25:11).

В составе сборной России выступали: Екатерина Гамова, Любовь Соколова, Елена Година, Наталья Сафронова, Марина Шешенина, Ольга Сажина, Наталья Алимова, Юлия Меркулова, Ольга Фадеева, Наталья Курносова, Мария Жадан, Мария Бородакова. Главный тренер — Джованни Капрара.

Группа H  
5—7.08.2005. Анкара (Турция) 

 5 августа: Нидерланды — Украина 3:1 (26:24, 25:17, 17:25, 25:21); Турция — Бельгия 3:1 (25:18, 25:19, 24:26, 25:20).
 6 августа: Нидерланды — Бельгия 3:2 (25:20, 21:25, 24:26, 25:8, 19:17); Турция — Украина 3:2 (26:24, 17:25, 21:25, 25:15, 15:10).
 7 августа: Украина — Бельгия 3:2 (25:27, 22:25, 25:23, 37:35, 17:15); Нидерланды — Турция 3:0 (25:23, 25:12, 25:13).

Группа I  
17—19.06.2005. Дрезден (Германия) 

 17 июня: Польша — Греция 3:0 (25:23, 25:20, 25:22); Сербия и Черногория — Германия 3:2 (29:31, 25:23, 25:17, 17:25, 15:7).
 18 июня: Польша — Сербия и Черногория 3:2 (15:25, 21:25, 25:11, 25:20, 15:13); Германия — Греция 3:0 (25:18, 25:20, 25:14).
 19 июня: Сербия и Черногория — Греция 3:0 (25:18, 25:13, 25:19); Германия — Польша 3:1 (25:22, 20:25, 25:19, 25:22).

Итоги 
По итогам третьего группового раунда путёвки на чемпионат мира 2006 года получили по две лучшие команды из групп — Азербайджан, Россия, Нидерланды, Турция, Германия, Сербия и Черногория. 

Болгария, Украина и Польша, занявшие в группах третьи места, разыграли одну вакантную путёвку в раунде плей-офф.

Плей-офф

Группа J 
19—21.08.2005. Варна (Болгария) 

 19 августа: Болгария — Украина 3:2 (25:17, 27:25, 28:30, 18:25, 15:9).
 20 августа: Польша — Украина 3:0 (25:17, 25:14, 25:15).
 21 августа: Польша — Болгария 3:2 (17:25, 16:25, 25:15, 25:20, 15:12).

Итоги 
По итогам плей-офф последнюю путёвку от Европы на чемпионат мира выиграла Польша.

Азия 
Команды-участницы: Австралия, Иордания, Казахстан, Китай, Таиланд, Тайвань, Тонга, Узбекистан, Филиппины, Южная Корея.

Групповой раунд

Группа А  
3—7.08.2005. Нинбо (Китай) 

 3 августа: Австралия — Узбекистан 3:0 (25:10, 25:15, 25:14); Китай — Иордания 3:0 (25:2, 25:4, 25:3).
 4 августа: Австралия — Иордания 3:0 (25:8, 25:5, 25:8); Тайвань — Узбекистан 3:0 (25:10, 25:13, 25:11).
 5 августа: Тайвань — Иордания 3:0 (25:3, 25:4, 25:4); Китай — Австралия 3:0 (25:15, 25:11, 30:28).
 6 августа: Тайвань — Австралия 3:1 (25:15, 24:26, 25:18, 26:24); Китай — Узбекистан 3:0 (25:7, 25:18, 25:9).
 7 августа: Узбекистан — Иордания 3:0 (25:8, 25:9, 25:11); Китай — Тайвань 3:0 (25:15, 25:13, 25:22).

Группа В  
1—5.08.2005. Ратбури (Таиланд) 

 1 августа: Филиппины — Тонга 3:0 (25:13, 25:16, 25:15); Казахстан — Таиланд 3:1 (24:26, 27:25, 26:24, 25:19).
 2 августа: Южная Корея — Тонга 3:0 (25:4, 25:4, 25:5); Казахстан — Филиппины 3:0 (25:16, 25:18, 25:22).
 3 августа: Казахстан — Тонга 3:0 (25:4, 25:16, 25:9); Южная Корея — Таиланд 3:1 (25:20, 19:25, 25:23, 26:24).
 4 августа: Южная Корея — Казахстан 3:1 (19:25, 26:24, 25:22, 25:19); Таиланд — Филиппины 3:0 (25:11, 25:15, 25:9).
 5 августа: Южная Корея — Филиппины 3:0 (25:14, 25:17, 25:13); Таиланд — Тонга 3:0 (25:5, 25:8, 25:14).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 2006 года получили по две лучшие команды от групп — Китай, Тайвань, Южная Корея и Казахстан.

Северная, Центральная Америка и Карибский бассейн 
Команды-участницы: Ангилья, Барбадос, Британские Виргинские острова, Гватемала, Гондурас, Доминика, Доминиканская Республика, Каймановы острова, Канада, Коста-Рика, Куба, Мексика, Нидерландские Антильские острова, Никарагуа, Панама, Пуэрто-Рико, Сент-Китс и Невис, США, Ямайка.

Первый групповой раунд

Группа А  
15—17.04.06.2005. Кингстон (Ямайка) 

 15 апреля: Нидерландские Антильские острова — Британские Виргинские острова 3:0 (25:20, 25:11, 25:14); Ямайка — Каймановы острова 3:0 (25:14, 25:15, 25:11).
 16 апреля: Нидерландские Антильские острова — Каймановы острова 3:0 (25:11, 25:13, 25:13); Ямайка — Британские Виргинские острова 3:0 (25:20, 25:19, 25:11).
 17 апреля: Британские Виргинские острова — Каймановы острова 3:1 (25:15, 25:18, 24:26, 25:21); Ямайка — Нидерландские Антильские острова 3:0 (25:19, 25:18, 25:11).

Группа В  
17—19.06.2005. Бриджтаун (Барбадос) 

 17 июня: Доминика — Сент-Китс и Невис 3:2 (21:25, 25:22, 18:25, 25:17, 15:12); Барбадос — Ангилья 3:0 (26:24, 25:15, 25:13).
 18 июня: Сент-Китс и Невис — Ангилья 3:0 (25:21, 27:25, 25:13); Барбадос — Доминика 3:0 (25:18, 25:16, 25:16).
 19 июня: Доминика — Ангилья 3:1 (22:25, 25:13, 25:17, 25:20); Барбадос — Сент-Китс и Невис 3:0 (25:13, 25:7, 25:21).

Группа С  
11—15.05.2005. Гватемала (Гватемала) 

 11 мая: Мексика — Никарагуа 3:0 (25:19, 25:10, 25:21); Гватемала — Гондурас 3:0 (25:18, 25:9, 25:18).
 12 мая: Гондурас — Панама 3:1 (25:20, 22:25, 25:21, 25:21); Гватемала — Никарагуа 3:2 (25:20, 9:25, 25:16, 22:25, 15:13).
 13 мая: Никарагуа — Панама 3:0 (25:18, 25:14, 25:14); Мексика — Гватемала 3:1 (25:27, 25:14, 25:13, 25:16).
 14 мая: Мексика — Панама 3:0 (25:10, 25:9, 25:10); Никарагуа — Гондурас 3:0 (25:13, 25:17, 25:20).
 15 мая: Мексика — Гондурас 3:0 (25:15, 25:11, 25:12); Гватемала — Панама 3:0 (25:8, 25:8, 25:19).

Итоги 
Во второй групповой раунд вышли победители групп А и В и две лучшие команды группы С, где к ним присоединились ещё 6 команд.

Второй групповой раунд

Группа D  
13—19.08.2005. Кагуас (Пуэрто-Рико)
 Предварительная стадия 

 13 августа: Канада — Мексика 3:1 (25:20, 25:18, 22:25, 25:23); Пуэрто-Рико — Барбадос 3:0 (25:15, 25:11, 25:16).
 14 августа: США — Барбадос 3:0 (25:17, 25:9, 25:9); Пуэрто-Рико — Мексика 3:1 (20:25, 25:17, 25:15, 25:15).
 15 августа: США — Мексика 3:0 (25:15, 25:16, 25:15); Пуэрто-Рико — Канада 3:2 (25:21, 13:25, 17:25, 25:14, 16:14).
 16 августа: Мексика — Барбадос 3:0 (25:21, 25:12, 25:17); США — Канада 3:0 (25:22, 25:18, 25:23).
 17 августа: Канада — Барбадос 3:0 (25:14, 25:11, 25:7); США — Пуэрто-Рико 3:1 (25:14, 23:25, 25:17, 25:20).

 ПЛЕЙ-ОФФ
 18 августа Полуфинал — США — Мексика 3:0 (25:12, 25:7, 25:19); Пуэрто-Рико — Канада 3:0 (26:24, 25:19, 25:22).
 19 августа Матч за 3-е место — Мексика — Канада 3:0 (25:21, 25:15, 25:21).
 19 августа Финал — США — Пуэрто-Рико 3:0 (25:16, 25:13, 25:18).

Группа Е 
24—28.08.2005. Санто-Доминго (Доминиканская Республика) 

 24 августа: Гватемала — Ямайка 3:1 (25:16, 21:25, 25:20, 25:7); Доминиканская Республика — Коста-Рика 3:0 (25:14, 25:16, 25:20).
 25 августа: Куба — Ямайка 3:0 (25:10, 25:11, 25:14); Доминиканская Республика — Гватемала 3:0 (25:10, 25:12, 25:14).
 26 августа: Куба — Коста-Рика 3:0 (25:7, 25:12, 25:20); Доминиканская Республика — Ямайка 3:0 (25:10, 25:10, 25:15).
 27 августа: Коста-Рика — Ямайка 3:0 (25:17, 25:13, 27:25); Куба — Гватемала 3:0 (25:12, 25:11, 25:12).
 28 августа: Коста-Рика — Гватемала 3:0 (25:22, 25:15, 25:19); Куба — Доминиканская Республика 3:0 (29:27, 25:19, 25:18).

Итоги 
По итогам второго группового раунда путёвки на чемпионат мира 2006 года получили по три лучшие команды из групп — США, Пуэрто-Рико, Мексика, Куба, Доминиканская Республика, Коста-Рика.

Южная Америка 
Команды-участницы: Аргентина, Бразилия, Перу, Уругвай, Эквадор.

Групповой раунд

Группа А 
24—28.08.2005. Кабу-Фриу (Бразилия) 

 24 августа: Перу — Уругвай 3:0 (25:13, 25:16, 25:13); Бразилия — Эквадор 3:0 (25:9, 25:10, 25:5).
 25 августа: Аргентина — Эквадор 3:0 (25:16, 25:7, 25:9); Бразилия — Уругвай 3:0 (25:7, 25:16, 25:13).
 26 августа: Аргентина — Уругвай 3:0 (25:12, 25:22, 25:20); Бразилия — Перу 3:0 (25:13, 25:19, 25:19).
 27 августа: Уругвай — Эквадор 3:0 (25:18, 26:24, 25:23); Перу — Аргентина 3:0 (25:20, 25:19, 25:20).
 28 августа: Перу — Эквадор 3:0 (25:11, 25:10, 25:13); Бразилия — Аргентина 3:0 (25:10, 25:20, 25:22).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 2006 года получили две лучшие команды  — Бразилия и Перу.

Африка 
Команды-участницы: Алжир, Ботсвана, Египет, Камерун, Кения, Конго, Демократическая Республика Конго, Маврикий, Нигерия, Тунис, Уганда, Эритрея, ЮАР.

Групповой раунд

Группа А  
17—19.03.2005. Каир (Египет) 

 17 марта: Нигерия — ЮАР 3:1 (25:21, 23:25, 25:19, 26:24); Египет — Ботсвана 3:0 (25:2, 25:10, 25:5).
 18 марта: Нигерия — Ботсвана 3:0 (25:13, 25:10, 25:22); Египет — ЮАР 3:0 (25:12, 25:12, 25:9).
 19 марта: ЮАР — Ботсвана 3:0 (25:15, 25:19, 25:7); Египет — Нигерия 3:0 (25:15, 25:14, 25:14).

Группа В  
20—24.07.2005. Найроби (Кения) 

 20 июля: Кения — ДР Конго 3:0 (25:13, 25:10, 25:11); Алжир — Конго 3:0 (25:8, 25:15, 25:15).
 21 июля: Кения — Конго 3:0 (25:7, 25:4, 25:18); Алжир — Эритрея 3:0 (25:13, 25:7, 25:8).
 22 июля: Кения — Эритрея 3:0 (25:7, 25:16, 25:7); Алжир — Д. Р. Конго 3:0 (25:14, 25:13, 25:13).
 23 июля: Конго — ДР Конго 3:1 (25:18, 25:22, 21:25, 27:25); Кения — Эритрея 3:0 (25:4, 25:11, 25:10).
 24 июля: ДР Конго — Эритрея 3:0 (25:14, 25:11, 25:19); Кения — Алжир 3:2 (24:26, 28:26, 23:25, 25:21, 15:12).

Группа С  
22—24.04.2005. Вакоас-Финикс (Маврикий) 

 22 апреля: Тунис — Уганда 3:0 (25:14, 25:13, 25:20); Камерун — Маврикий 3:0 (25:19, 25:15, 25:17).
 23 апреля: Камерун — Уганда 3:0 (25:21, 25:18, 25:14); Тунис — Маврикий 3:0 (25:17, 25:13, 25:23).
 24 апреля: Маврикий — Уганда 3:0 (25:22, 25:14, 25:21); Камерун — Тунис 3:1 (25:13, 24:26, 25:21, 25:19).

Итоги 
По итогам группового раунда путёвки на чемпионат мира 2006 года получили победители групп — Кения, Камерун и Египет.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Отборочный турнир чемпионата мира-2006 на сайте ФИВБ

Чемпионаты мира по волейболу среди женщин
2005 год в волейболе